Prosser ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Prosser (* 2002), österreichische Schauspielerin
 Chantal Prosser (* 1986), kanadische Biathletin
 Clifford Ladd Prosser (1907–2002), amerikanischer Physiologe, University of Illinois, Urbana
 David Lewis Prosser (1868–1950), anglikanischer Bischof und Primas der Church in Wales
 Eleanor Prosser (1922–1991), amerikanische Theaterwissenschaftlerin, Anglistin, Hochschullehrerin und Schauspielerin 
 Fritz Prosser (1913–2000), deutscher Handballspieler und -trainer
 Gabriel Prosser (1776–1800), Anführer einer Sklavenrebellion in Virginia
 Geoff Prosser (* 1948), australischer Politiker
 Glyn Prosser (1907–1972), walisischer Rugbyspieler
 Gwyn Prosser (* 1943), britischer Politiker
 Julien Prosser (* 1972), australischer Beachvolleyballspieler
 Margaret Prosser, Baroness Prosser (* 1937), britische Gewerkschaftsfunktionärin und Politikerin der Labour Party
 Michael Prosser-Schell (* 1960), deutscher Volkskundler und Hochschullehrer
 Nate Prosser (* 1986), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Patrick Prosser (* 1952), britischer Informatiker
 Ray Prosser (1927–2020), walisischer Rugby-Union-Spieler

 Roy Prosser (1942–2008), australischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Prosser (* 1960), deutscher Skispringer und Skisprungtrainer
 William Prosser (1898–1972), US-amerikanischer Jurist
 William Farrand Prosser (1834–1911), US-amerikanischer Politiker

Prosser ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Prosser (Nebraska)
 Prosser (Washington)

Siehe auch:
 Prosser Automobile Company, britischer Hersteller von Automobilen